Botzdorf steht für:
 Botzdorf, Ortsteil der Stadt Bornheim (Rheinland) im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Botzdorf, deutscher Name der Gemeinde Batizovce in der Slowakei